BDS pode referir-se a:
 Boicote, Desinvestimento e Sanções — campanha global de boicote ao Estado de Israel
 Nielsen Broadcast Data Systems — serviço de monitoramento de canções
 Bonde da Stronda — dupla musical brasileira

Desambiguação